GZM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gozo (Malta)